Но́вый день:
 «Новый день» — русская газета начала XX века.
 «Новый день» — горрайонная газета Мелитополя.
 «Новый день» — альбом и песня группы Rosa Alba.
 «Новый день» () — американский телевизионный сериал.
 «Новый день» — группировка рестлеров выступающая в WWE